Габриэл Винисиус Менино (; род. 29 сентября 2000, Морунгаба, штат Сан-Паулу) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Палмейрас». Чемпион Олимпийских игр 2020 года.

Биография 
Уроженец Морунгабы, штат Сан-Паулу, Габриэл начал играть в футбол в составе академии клуба «Гуарани». Там его заметили скауты «Палмейраса», и с 2017 года Менино тренировался уже в футбольной академии этого клуба. В том же году он выиграл  в команде «Палмейраса» до 17 лет. В ноябре 2019 года Габриэл начал тренироваться с первой командой «Палмейраса» в рамках подготовки к сезону 2020 года. 22 января 2020 года дебютировал в основном составе «Палмейрас» в матче Лиги Паулиста против «Итуано».

4 марта 2020 года дебютировал в Кубке Либертадорес в матче против аргентинского клуба «Тигре». Всего в розыгрыше 2020 года провёл 12 матчей и забил три гола. Помог своей команде выиграть турнир во втрой раз в истории. Также в 2020 году завоевал Кубок Бразилии и чемпионат штата Сан-Паулу. В 2021 году провёл пять матчей в розыгрыше Кубка Либертадорес и во второй раз подряд завоевал с «Палмейрасом» этот трофей.

С 2018 года выступал в составе сборной Бразилии до 20 лет.

Достижения 
  Чемпион штата Сан-Паулу (1): 2020
  Чемпион Кубка Бразилии (1): 2020
 Обладатель Кубка Либертадорес (2): 2020, 2021
  Олимпийский чемпион (1): 2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Палмейраса» 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Бразилии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Палмейрас»